El término modo puede hacer referencia a
En gramática, un modo es un concepto que describe la relación del verbo con la realidad a la que se refiere.
En música un modo es un sistema de organización de alturas de una escala, o los modos antiguos (o griegos).
En estadística para una distribución de frecuencias son las que se repiten más veces y son la moda o modo.
En radiocomunicación, el modo de transmisión es la combinación de una modulación de la señal radioeléctrica, de un modificador de la modulación, y de la codificación de la señal.
En derecho, modo es un elemento accidental del negocio jurídico.
En prehistoria, modos de industria lítica numerados del 1 al 5.
La isla de Modo, en Corea del Sur.
En software, Modo es un paquete de modelado, escultura, pintura 3D, animación y renderizado desarrollado por Luxology.
En Argentina, Modo es un producto digital que permite a los usuarios enviar y recibir dinero, y pagar con código QR.
Con relación a los videojuegos, los modos son distintas formas de jugar al videojuego. Por ejemplo, muchos videojuegos incluyen tanto el «Modo un jugador» como el «Modo multijugador».